Шишкино — бывшее село на территории Долматовского сельского поселения Судиславского района Костромской области. Располагалось на реке Покше.

До 1926 года село значилось в Костромском уезде. Шишкинская волость в 1929 году вошла в состав вновь образованного Судиславского района Ивановской области. Село было административным центром Шишкинского сельского совета.

Население 
По данным 1870-1872 годов в селе Шишкино проживало 25 человек, имелось 7 дворов, православная церковь и волостное правление. Проводились еженедельные базары. 

По переписи 1897 года в селе было 24 жителя, а ещё 23 - в усадьбе Шишкино. По сведениям волостного правления 1907 года наличествовало 19 жителей (6 дворов), а также 3 человека в усадьбе (2 двора).  В селе имелась школа.

Примечания

Ссылки  
 Смирнов Ю.В. Село Шишкино // КОСТРОМСКАЯ ЗЕМЛЯ. Краеведческий альманах Костромского фонда культуры. — Вып. 3. — Кострома, 1995. — 216 с.    
 Смирнов Ю. В. Судиславль и его окрестности. Кострома. 1992 год, С. 71 - 85. 
 Смирнов Ю.В. Судиславль. История с 1033 года. Кострома, 2020 год, С. 93 -100.

Исчезнувшие населённые пункты Костромской области